Zuckerstock steht für:

 Zuckerstock, schweizerisch für Zuckerhut (Zucker), Zuckerprodukt
 Zuckerstock, schweizerisch für den Feuerwerkskörper Vulkan, siehe Feuerwerkskörper #Bodenfeuerwerk